Eric Ericson (1888–1970) – szwedzki polityk, poseł do Riksdagu
 Eric Gustaf Ericson (1918–2013) – szwedzki dyrygent chóralny
 Eric Ericson (ur. 1972) – szwedzki pisarz
 Eric Gunnar Ericson (ur. 1974) – szwedzki aktor